Palackého náměstí se nachází v mnoha městech, městysech a obcích České republiky a Slovenské republiky.

 Palackého náměstí (Praha) je náměstí na Novém Městě v Praze 2, Praha.
 Palackého náměstí (Blatná) je náměstí ve městě Blatná, okres Strakonice, Jihočeský kraj.
 Palackého náměstí (Boskovice) je náměstí ve městě Boskovice, okres Blansko, Jihomoravský kraj.
 Palackého náměstí (Bratislava) je náměstí v hlavním městě Bratislava, Slovensko.
 Palackého náměstí (Brno) je náměstí ve statutárním městě Brno, Jihomoravský kraj.
 Palackého náměstí (České Budějovice) je náměstí ve statutárním městě České Budějovice, okres České Budějovice, Jihočeský kraj.
 Palackého náměstí (Dačice) je náměstí ve městě Dačice, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj.
 Palackého náměstí (Hořovice) je náměstí ve městě Hořovice, okres Beroun, Středočeský kraj.
 Palackého náměstí (Ivanovice na Hané) je náměstí ve městě Ivanovice na Hané, okres Vyškov, Jihomoravský kraj.
 Palackého náměstí (Ivančice) je náměstí ve městě Ivančice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj.
 Palackého náměstí (Jevíčko) je náměstí ve městě Jevíčko, okres Svitavy, Pardubický kraj.
 Palackého náměstí (Kostelec nad Orlicí) je náměstí ve městě Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj. 
 Palackého náměstí (Kutná Hora) je náměstí ve městě Kutná Hora, okres Kutná Hora, Středočeský kraj.
 Palackého náměstí (Lišov) je náměstí ve městě Lišov, okres České Budějovice, Jihočeský kraj.
 Palackého náměstí (Lomnice) je náměstí v městyse Lomnice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj.
 Palackého náměstí (Moravský Krumlov) je náměstí ve městě Moravský Krumlov, okres Znojmo, Jihomoravský kraj.
 Palackého náměstí (Nové Město na Moravě) je náměstí ve městě Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, Jihomoravský kraj. 
 Palackého náměstí (Nový Bor) je náměstí ve městě Nový Bor, okres Česká Lípa, Liberecký kraj. 
 Palackého náměstí (Náměšť nad Oslavou) je náměstí ve městě Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč, Kraj Vysočina.
 Palackého náměstí (Němčice nad Hanou) je náměstí ve městě Němčice nad Hanou, okres Prostějov, Olomoucký kraj. 
 Palackého náměstí (Plzeň) je náměstí ve statutárním městě Plzeň, okres Plzeň-město, Plzeňský kraj.
 Palackého náměstí (Polička) je náměstí ve městě Polička, okres Svitavy, Pardubický kraj.
 Palackého náměstí (Počátky) je náměstí ve městě Počátky, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina. 
 Palackého náměstí (Rosice) je náměstí ve městě Rosice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj.
 Palackého náměstí (Řevnice) je náměstí ve městě Řevnice, okres Praha-západ, Středočeský kraj.
 Palackého náměstí (Skuteč) je náměstí ve městě Skuteč, okres Chrudim, Pardubický kraj.
 Palackého náměstí (Třeboň) je náměstí ve městě Třeboň, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj.
 Palackého náměstí (Uherské Hradiště) je náměstí ve městě Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj.
 Palackého náměstí (Valašské Meziříčí) je náměstí ve městě Valašské Meziříčí, okres Vsetín, Zlínský kraj.
 Palackého náměstí (Vizovice) je náměstí ve městě Vizovice, okres Zlín, Zlínský kraj.
 Palackého náměstí (Vlašim) je náměstí ve městě Vlašim, okres Benešov, Středočeský kraj.
 Palackého náměstí (Zdice) je náměstí ve městě Zdice, okres Beroun, Středočeský kraj.

Související články 
 Palackého